Museumbrug (Amsterdam)
Museumbrug (Groningen)
H.N. Werkmanbrug in Groningen, die in de volksmond doorgaans Museumbrug wordt genoemd
Museumbrug (Utrecht), brug in de stad Utrecht over de Biltsche Grift